Il doppio  del Legg Mason Tennis Classic 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Martin Damm e Robert Lindstedt erano i detentori del titolo, ma non hanno partecipato insieme.

Damm ha fatto coppia con Oliver Marach, ma ha perso nel 1º turno contro Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi.

Lindstedt ha fatto coppia con Horia Tecău, ma ha perso nel 1º turno contro Marcos Baghdatis e Stanislas Wawrinka.

Mardy Fish e Mark Knowles hanno battuto in finale Tomáš Berdych e Radek Štěpánek 4–6, 7–6(7), [10–7].

Teste di serie

 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno) 
 Julian Knowle /  Andy Ram (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Legg Mason Tennis Classic 2010
ATP World Tour 2010